Остро́зький — давньоукраїнське чоловіче прізвище, яке походить від князівського роду Острозьких.

Відомі особи 

 Острозький Костянтин-Василь (*1527 — †1608) — князь, український магнат.
 Острозький Василь Федорович, Красний (*? — † бл. 1453) — намісник турівський, фундатор славетного Дерманського монастиря.
 Острозький Василь — чорногорський святий чудотворець.
 Заславський-Острозький Владислав Домінік (*1616 — †1656) — князь, 2-й острозький ординат (1621—1656), коронний конюший (з 1636), луцький (1639—1656), перемиський, долинський староста, сандомирський (1645—1649) і краківський воєвода (1649—1656).
 Острозький Данило (*? — †1376) — перший історично відомий князь Острозький. Князь холмський (1366—1376), турівський.
 Острозький Іван Васильович — руський князь, старший син Острозького Василя «Красного».
 Острозький Ілля Костянтинович (*бл. 1510 — †1539) — князь, у 1530—1539 роках виконував обов'язки брацлавського і вінницького намісника.
 Острозький Клірик (*? — †?) — нерозгаданий псевдонім українського письменника-полеміста кін. 16 — поч. 17 ст.
 Острозький Костянтин Іванович (*1460 — †1530) — волинський князь (батько Костянтина-Василя Острозького), великий гетьман Литовський.
 Острозький Костянтин (*? — †1588) — князь, син Костянтина-Василя Острозького, крайчий литовський (з 1579 року), староста володимирський, підчаший литовський.
 Острозький Михайло Іванович (*? — †1501) — князь, староста луцький, маршалок Волині (1500—1501 рр.).
 Острозький Олександр Васильович (*1570 — †1603) — руський князь, волинський воєвода (1593—1603).
 Заславський-Острозький Олександр Януш (*1651 — †1682) — 3-й острозький ординат (1656—1682), останній нащадок магнатської родини Заславських по чоловічій лінії.
 Острозький Федір Данилович (*1360 — †1446) — князь, луцький воєвода (1386—1392).
 Острозький Януш Васильович (*1554 — †1620) — князь острозький (1608—1620), староста білоцерківський, богуславський, черкаський, канівський, переяславський, воєвода волинський (1585—1593), каштелян краківський (1593—1620).

Див. також 

 Острозькі
 Острозька
 Острозький замок
 Острозький краєзнавчий музей
 Острозький літописець
 Дермансько-Острозький національний природний парк
 Острозький повіт
 Острозький район

Примітки 

Українські прізвища
Острозькі